Parrot (englisch für „Papagei“) steht für:

 Parrot, virtuelle Maschine
 Parrot OS, eine auf Debian basierende Linux-Distribution
 Parrot (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Parrot SA, französischer Anbieter für drahtlose Geräte und seine Parrot SA genannte Drohne
 Parrot, ein System der Royal Air Force, siehe Freund-Feind-Erkennung #Geschichte

Parrot ist der Familienname folgender Personen:

 André Parrot (1901–1980), französischer Archäologe
 Carl Parrot (1867–1911), deutscher Ornithologe
 Christoph Friedrich Parrot (1751–1812), württembergischer Oberamtmann
 Friedrich Parrot (1792–1841), deutscher Naturforscher
 Georg Friedrich Parrot (1767–1852), livländischer Physiker französischer Herkunft
 Johann Leonhard Parrot (1755–1836), württembergischer Staatsbeamter, Historiker und Sprachforscher
 Joseph Marie Jules Parrot (1829–1883), französischer Pädiater
 Louis Parrot (1906–1948), französischer Lyriker, Essayist, Journalist und Übersetzer
 Max Parrot (* 1994), kanadischer Snowboarder

Parrot ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Parrot (Maine)
 Parrot Point, South Carolina

Siehe auch:
 Parrotspitze, Berg in den Alpen
 Parrotia persica, ein Zaubernussgewächs
 Parrot Records
 Parot
 Parrott
 Sébastien Parotte (* 1984), belgischer Sänger (Bassbariton)